Conradstraat (Amsterdam)
 Conradstraat (Deventer)
 Conradstraat (Hilversum)
 Conradstraat (Rotterdam)
 Conradstraat (Zaandam)